Marunde ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Marunde (* 1964), deutsche Volleyball- und Beachvolleyballspielerin
 Regina Marunde (* 1968), deutsche Radrennfahrerin
 Wolf-Rüdiger Marunde (* 1954), deutscher Zeichner, Illustrator und Cartoonist